Таларурус (Talarurus plicatospineus) — птахотазовий динозавр родини анкілозаврових (Ankylosauridae), що існував наприкінці крейдового періоду, 90 млн років тому. Рештки таларуруса були знайдені в пустелі Гобі (Монголія). Відомо 2 екземпляри. Описаний у 1952 році радянським палеонтологом Євгеном Олександровичем Малєєвим.

Опис 

Дорослі особини досягали завдовжки 5-6 м, вага становила приблизно 2 тони. На спині був  суцільний важкий панцир. Товщина кісткових пластин досягала 5 см. Череп нижчий і вужчий, ніж у північноамериканських анкілозаврів. Голова броньована. Гнучкий хвіст вінчає булава, що складається з окостенілих сухожиль. Кінцівки масивні з копитцями на кінцях пальців. Ймовірно, вели малорухливий спосіб життя. 

Плоске, широке тіло цієї тварини було надійно захищене від нападу хижаків спинним панциром з кістяних щитів з колючками різних розмірів. Ці щити ніби охоплювали ящера зверху. Великі й маленькі, вони мали форми пірамідок. Тому шкіра ящера нагадувала грубий наждак. Тіло закінчувалося величезним хвостом. Масивний наріст на кінці хвоста складався з двох кістяних зрощених ядер. Таларур харчувався рослинною їжею.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за However, Arbour in 2014:

Примітки 

Анкілозаврові
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1952
Динозаври Азії